Klausenburg steht für:

 deutscher Name der rumänischen Stadt Cluj-Napoca
 Klausenburg (Koblenz), Villa in Koblenz